СД:
 СД — сахарный диабет.
 СД — творческий псевдоним российского рэпера Виктора Витальевича Антошкина.
 СД () — служба безопасности Германии.
 сд — стрелковая дивизия.
 СД — сестринское дело.
 с.д. (эс-дэ) — аббревиатура социал-демократов.
 СД — синдром деменции.
 СД — Синдром Дауна.

См. также